Копчен има више значења:

 Копчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Копчен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику